

Cinema 
 Il profumo del successo – film del 2009 diretto da Mark Polish

Televisione 
 Il profumo del successo – serie televisiva andata in onda nel 1984